La palabra de origen francés donjon significa «torre del homenaje»,que es la torre principal de un castillo, donde vivía el señor feudal. Además el término donjon puede significar:

Toponimia

En su forma francesa, donjon puede hacer referencia a las siguientes poblaciones de :

Le Donjon ,una población y comuna ,  situada en la región de Auvernia;
Neuilly-en-Donjon , una población y comuna , situada en la región de Auvernia;
Saint-Didier-en-Donjon ,una población y comuna , situada en la región de Auvernia.

Juegos

 Donjon es un juego de rol creado por Clinton R. Nixon y publicado por primera vez en 2002.

Forma castellana

Castellanizado, el término donjón hace referencia a la forma del castillo en un escudo, como castillo «donjonado».

Forma inglesa

En su forma inglesa, dungeon no se refiere a la torre del homenaje, situada en la parte alta de un castillo, sino al contrario a la mazmorra, situada bajo el castillo.